Die Chilkat-Weberei ist eine traditionelle Form der Weberei, die von den Tlingit, Haida, Tsimshian und anderen Nordwestküstenvölker in Alaska und British Columbia praktiziert wird. Chilkat-Decken werden von hochrangigen Stammesmitgliedern bei zivilen oder zeremoniellen Anlässen, einschließlich Tänzen, getragen.

Hintergrund 

Der Name stammt vom Volk der Tlingit in der Region Chilkat (Jilkháat) in der Nähe von Klukwan, Alaska am Chilkat River. Einigen Tlingit-Webern zufolge sollen die Nisga’a diese Technik erfunden haben, obwohl dies in tsimshischen Quellen nicht belegt ist. Die Chilkat-Weberei kann für Decken, Gewänder, Tanztuniken, Schürzen, Leggings, Hemden, Westen, Taschen, Hüte und Wandbehänge verwendet werden. Chilkat-Kleidung zeichnet sich durch lange Woll-Fransen aus, die beim Tanzen mitschwingen. Traditionell trugen die Häuptlinge die Chilkat-Kleidung bei Potlatch-Zeremonien.

Das Chilkat-Weben ist eine der komplexesten Webtechniken überhaupt. Sie ist insofern einzigartig, als die Künstlerin gekrümmte und kreisförmige Formen innerhalb des Gewebes selbst schaffen kann. Das Weben eines Chilkat-Gewandes kann ein Jahr dauern. Traditionell werden für die Chilkat-Weberei Bergziegenwolle, Hundefell und Rinde der Gelbzeder benutzt, heute auch Schafwolle. Bei den Mustern wurden Formlinien der Nordwestküste verwendet, eine traditionelle ästhetische Sprache, die aus eiförmigen, U- und S-förmigen Elementen besteht, um stark stilisierte, aber repräsentative Clanwappen und Figuren aus der mündlichen Überlieferung zu schaffen – oft Tiere und insbesondere deren Gesichtszüge. Gelb und Schwarz sind die vorherrschenden Farben in den Webarbeiten, ebenso wie die natürliche buff-Farbe der ungefärbten Wolle. Blau kann eine Sekundärfarbe sein. Die beim Chilkat-Weben verwendeten Webstühle haben nur einen oberen Rahmen und vertikale Stützen, aber keinen unteren Rahmen, so dass die Ketten frei hängen. Die Weberin arbeitet in vertikalen Abschnitten, anstatt sich horizontal von einem Ende zum anderen zu bewegen. Daher sind viele Muster in vertikale Spalten unterteilt. Wie bei den meisten Kunstwerken der Nordwestküste sind diese Säulen zweiseitig symmetrisch.

Wiederbelebung 

In den 1990er Jahren gab es nur noch schätzungsweise sechs Menschen, die das echte Chilkat-Weben praktizierten, doch heute erlebt diese Technik ein Revival. Kaagwaantaan Clan, Ghooch Hít Frau Jennie Thlunaut (1891–1986) war eine berühmte Chilkat-Weberin, deren Kenntnisse der Formliniengestaltung so umfassend waren, dass sie ihre eigenen Muster nach den traditionellen Regeln entwerfen konnte. Thlunaut bildete die Ghaanaxhteidí-Clan-Frau Anna Brown Ehlers und die T'akhdeintaan-Clan-Frau Clarissa Lampe [Hudson] Rizal (1956–2016) aus. Rizal und andere arbeiteten daran, eine neue Generation von Webern auszubilden, und seither haben immer mehr Menschen in den Gemeinschaften der Tlingit, Haida und Tsimshian mit dem Weben begonnen.

Diese Stämme stellen auch Rabenschwanzwebereien und Knopfdecken her.

Literatur 
 
 
 
 Zachary R. Jones: “A Life Painted in Yarn: A Biography of Tlingit Chilkat Weaver Clara Newman Benson.” Alaska History, Band 34, Nr. 2, 2019, S. 26–43.

Weblinks

Einzelnachweise 

Verfahren (Weberei)
Kultur (Alaska)
British Columbia
Kultur (Kanada)